Bosende puede hacer referencia a:

 Bosende (Arxiz), lugar de la parroquia de Arxiz, municipio de Taboada, provincia de Lugo.
 Bosende (La Coruña), lugar de la parroquia de Santa María de Arzúa,  municipio de Arzúa, provincia de La Coruña.
 Bosende (Tameiga), lugar de la parroquia de Tameiga, municipio de Mos, provincia de Pontevedra.